El Patriarca Bartomeu I (en grec: Βαρθολομαίος Α’, Bartholomaíos A), nascut Dimítrios Arkhondonis (en grec: Δημήτριος Αρχοντώνης), és l'actual Patriarca de Constantinoble, primat de l'Església Ortodoxa de Constantinoble.

Va néixer el 29 de febrer de 1940 a l'illa turca d'Imbros, a la Mar Egea.

Patriarques de Constantinoble
Persones de la província de Çanakkale
Grecs otomans
Alumnes de la Universitat de Munic
Alumnes de l'Escola Teològica de Halki
Gran Creu de l'Orde al Mèrit de la República Italiana
Doctors honoris causa per la Katholieke Universiteit Leuven
Doctors honoris causa per la Universitat Catòlica de Lublin
Doctors honoris causa per la Universitat de Viena
Doctors honoris causa per la Universitat de Tubinga
Doctors honoris causa per la Universitat de Munic
Doctors honoris causa per la Universitat de Sherbrooke
Doctors honoris causa per la Universitat d'Edimburg
Doctors honoris causa per la Universitat de Graz
Religiosos otomans
Religiosos grecs
Naixements del 1940